Linser kan avse:

 Linser (växter) – ett släkte av ärtväxter
 Lins (växt) – en art i släktet som används i matlagning
 Linser (bilmärke) – ett bilmärke från Österrike-Ungern och Tjeckoslovakien
 Lins – en optiskt transparent kropp